Het seizoen 1957/58 van de Belgische Vierde Klasse ging van start op 1 september 1957 en eindigde op 11 mei 1958. 

KFC Waaslandia Burcht won in Vierde Klasse A, RUS Tournaisienne won in Vierde Klasse B, R. Fléron FC won in Vierde Klasse en R. Stade Waremmien FC won in Vierde Klasse D.

Naamswijzigingen
 FC Nijlen kreeg de koninklijke titel en werd KFC Nijlen.
 FC Winterslag kreeg de koninklijke titel en werd KFC Winterslag.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Derde Klasse voor de start van het seizoen:
 SRU Verviers (rechtstreeks uit 3A)
 KFC Mol Sport (rechtstreeks uit 3A)
 KFC Vigor Hamme (rechtstreeks uit 3B)
 RUS Tournaisienne (rechtstreeks uit 3B)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Eerste Provinciale voor de start van het seizoen:

Antwerpen
 KACV Brasschaat 
 K. Nielse SV

Brabant
 KCS Machelen
 RFC La Rhodienne

Limburg
 R. Excelsior FC Hasselt

Oost-Vlaanderen
 KSV Sottegem

West-Vlaanderen
 KSV Blankenberge

Henegouwen
 RSC Wasmes

Luik
 R. Club Amay Sportif
 R. Fléron FC

Luxemburg
 Entente Marche FC

Namen
 RES Jamboise

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 KFC Waaslandia Burcht (kampioen 4A)
 RUS Tournai (kampioen 4B)
 R. Fléron FC (kampioen 4C)
 R. Stade Waremmien FC (kampioen 4D)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Eerste Provinciale op het eind van het seizoen:
 K. FAC Meulestede (rechtstreeks uit 4A)
 R. Cappellen FC (rechtstreeks uit 4A)
 KRC Borgerhout (rechtstreeks uit 4A)
 Rupel SK (rechtstreeks uit 4B)
 KFC Nijlen (rechtstreeks uit 4B)
 RUS Binchoise (rechtstreeks uit 4B)
 AS Eupen (rechtstreeks uit 4C)
 KVV Scherpenheuvel Sport (rechtstreeks uit 4C)
 RFC Wandre Union (rechtstreeks uit 4C)
 RCS Florennois (rechtstreeks uit 4D)
 RFC JS Athusienne (rechtstreeks uit 4D)
 R. Club Amay Sportif (rechtstreeks uit 4D)

Eindstand

Vierde Klasse A

Vierde Klasse B

Vierde Klasse C

Vierde Klasse D

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4